Paskasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paskasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,05, long 27,60),  (0 ha)
 Paskasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (1 ha)
 Paskasaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola,  (0 ha)
 Paskasaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (0 ha)
 Paskasaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (1 ha)
 Paskasaari (ö i Lappland), Tunturi-Lappi,  (1 ha)

Se även
Paskosaari

Robotskapade Finlandförgreningar